Kasbach ist der Name folgender geographischer Objekte:

Ortsteile und Ort:
 Kasbach (Kasbach-Ohlenberg), Ortsteil der Ortsgemeinde Kasbach-Ohlenberg, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Kasbach (Gemeinde Langschlag), Ortschaft von Langschlag, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Kasbach (Gemeinde Lichtenau), Ortsteil von Lichtenau im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Kasbach (Gemeinde Sankt Koloman), Ort bei Sankt Koloman, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Kasbach (Wurmsham), Weiler in der Gemarkung Pauluszell der Gemeinde Wurmsham, Landkreis Landshut, Bayern

Gewässer:
 Kasbach, Abschnittsname des Zettlbachs (zum Rötzbach, zur Schwarzach) bis zum Ende des Poppenholzes vor der Blabmühle (Stadt Rötz), Landkreis Cham, Bayern;Abschnittsnamensfolge Kasbach → Blabmühlbach → Zettlbach
 Kasbach (Enns), rechter Zufluss der Enns vor Altenmarkt bei Sankt Gallen, Bezirk Liezen, Steiermark
 Kasbach (Inn), linker Zufluss des Inns in Jenbach, Bezirk Schwaz, Bundesland Tirol; durchläuft den innseitigen Teil des Achental (Tirol)
 Kasbach (Rhein), rechter Zufluss des Mittelrheins bei Kasbach (Ortsgemeinde Kasbach-Ohlenberg), Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Kasbach (Taugl, Hintersee), linker Zufluss des Taugl (Hintersee) oder Tauglbachs (zum Hintersee, zum Almbach) bei Sommerau, Gemeinde Hintersee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Kasbach (Taugl, Sankt Koloman), rechter Zufluss des Taugl (Salzach) oder Tauglbachs (zur Salzach) bei Kasbach, Gemeinde Sankt Koloman, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Kasbach (Waldaist), rechter Zufluss der Waldaist nach Weitersfelden, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

 Kasbacher Bach, linker Zufluss des Zellbachs (zur Großen Vils) bei Asang, Gemarkung Pauluszell (Gemeinde Wurmsham), Landkreis Landshut, Bayern

Siehe auch:
 Kaesbach
 Käsbach
 Kaserbach
 Kasgraben
 Kassbach